Sághy Mihály (1783–1849) püspök, főrend
 Sághy Mihály (1820–1875) méhész, földbirtokos
 Sághy Mihály (1870–1944) polgári iskolai tanár